Stephanonectria är ett släkte av svampar. Stephanonectria ingår i familjen Bionectriaceae, ordningen köttkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Köttkärnsvampar
Stephanonectria